The X-Files: The Album — Fight The Future — альбом-саундтрек до фільму «Цілком таємно: Боротьба за майбутнє».

Офіційний реліз — 2 червня 1998 року.

Список композицій

Зміни 
У європейській редакції з'явився додатковий трек — «Tubular X» Майка Олдфілда.

Примітки 

Музичні альбоми 1998
Цілком таємно